Алексе́й Фроло́в:
 Фролов, Алексей Александрович (род. 1969) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 Фролов, Алексей Дмитриевич (1907—1980) — советский учёный.
 Фролов, Алексей Иванович (род. 1914) — советский колхозник, Герой Соцтруда.